Автомати́зм () — акт создания художественного произведения, определяемый подсознательно через свободную ассоциацию, сновидение или состояние транса.

Автоматизм играет основную роль в сюрреализме, представители которого облекают в живописную, литературную или музыкальную форму исходящие из подсознания творческие импульсы.

Сюрреалистический автоматизм имеет своё основание в автоматизме медиумическом.

В изобразительном искусстве этот метод применяется также и абстракционистами. Так, он применялся канадскими автоматистами 1940-х годов. Автоматизм использовали в своем творчестве идеолог и лидер абстрактного экспрессионизма, одним из основателей которого он был, американский художник, оказавший значительное влияние на искусство второй половины XX века, Джексон Поллок и влиятельный американский художник армянского происхождения, тоже один из основателей и не только абстрактного экспрессионизма, но и абстрактного сюрреализма, Аршиль Горки (Аршил Горки).

См. также 
 Сюрреализм
 Сюрреалистическая музыка
 Интуитивная музыка
 Автоматическое письмо
 Свободная импровизация (музыка)

Ссылки 
 An automatic drawing by Jean Arp.
 What is an automatic drawing?
 Automatic Drawing